Dark Matter (termine inglese per materia oscura) può riferirsi a:

Cinema 
 Dark Matter – film del 2007 diretto da Chen Shi-zheng

Letteratura 
 Dark Matter – serie letteraria antologica di Sheree Thomas
 Dark Matter – romanzo di Garfield Reeves-Stevens del 1990
 La materia oscura (Dark Matter) – romanzo di Michelle Paver del 2010
 Dark Matter – fumetto del 2012

Musica 
 Dark Matter – album degli IQ del 2004
 Dark Matter – album di Brett Garsed del 2011
 Dark Matter – secondo disco del doppio album Z² di Devin Townsend, del 2014
 Dark Matter – album di GZA del 2015
 Dark Matter – album dei The Word Alive del 2016

Televisione 
 Dark Matter – serie televisiva canadese del 2015

Videogiochi 
 Dark Matter – videogioco di ruolo del 1999
 Dark Matter – Creatura dell'universo di Kirby

Pagine correlate 
Dark Matters